Der Kanton Doullens ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Amiens, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Doullens. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1992 Christian Vlaeminck (früher DVD, jetzt UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Doullens aus den 14 Gemeinden Authieule, Beauquesne, Beauval, Bouquemaison, Brévillers, Doullens, Gézaincourt, Grouches-Luchuel, Hem-Hardinval, Humbercourt, Longuevillette, Lucheux, Neuvillette und Terramesnil. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 159,55 km2. 

Doullens